The Lunatic – cortometraggio del 1924 diretto da Joe Rock
The Lunatic – film del 1927 diretto da Harry Garson
The Lunatic – film del 1991 diretto da Lol Creme